El Torneig d'Anvers 2020, oficialment conegut com a European Open 2020, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'octubre del 2020 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista francès Ugo Humbert va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2020
ATP Tour 2020